Воронежское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Воронежское — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2017 году.

Россия 
 Воронежское — село в Кочубеевском районе Ставропольского края

Украина 
 Воронежское — село в Васильковском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Воронежское-1
 Воронежское-2 
 Воронежское-3 
 Воронежское Маланино 
 Воронежское сельское поселение
 Воронежское шоссе
 Воронежская
 Воронежский
 Воронеж (значения)
 Воронежка
 Камышино-Воронежское